Ши́щенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Шищенко Петро Григорович (*8 лютого 1936) — український учений у галузі географії й екології, доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, академік АН ВШ України.
 Шищенко Сергій Юрійович (*13 січня 1976) — український футболіст та футбольний тренер, нападник низки українських футбольних клубів та національної збірної України, найкращий бомбардир чемпіонату України 2001/02.
 Шищенко Олександр Тарасович (1925–1943) — підпільник Німецько-радянської війни, учасник антифашистської організації «Молода Гвардія». Брат М. Т. Шищенка.
 Шищенко Михайло Тарасович (1917–1979) — учасник радянсько-фінської війни, підпільник Німецько-радянської війни, учасник антифашистської організації «Молода Гвардія». Брат А. Т. Шищенка.

Українські прізвища
Прізвища на -енко